La temporada 2013 de European F3 Open es la 5ª después del cambio de denominación y la decimotercera en total.

Escuderías y pilotos

Calendario

Series Invernales

Temporada 
 Un calendario provisional de 8 rondas fue anunciado el 2 de noviembre de 2012. Fue modificado el 7 de febrero de 2013,  después de que GT Sport, avanzase una semana la ronda de Algarve y cambiase la cita en Hungaroring por una en Jerez dos semanas antes. Todas las rondas irían acompañadas por el International GT Open.

Resultados

Campeonato de pilotos 
 Sistema de puntuación:

Clase Copa 
 Sistema de puntuación:

Campeonato de escuderías 
 Sistema de puntuación.

Referencias 
 Estadísticas

Deportes de motor en 2013
Temporadas de Eurofórmula Open